41481 Musashifuchu è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2000, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2404083 UA e da un'eccentricità di 0,1441487, inclinata di 5,76101° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Musashifuchu
Corpi celesti scoperti nel 2000